JCSU steht für
 Journal of Cancer Survivorship, onkologische Zeitschrift
 Junge Christlich Soziale Union „Junge Demokraten“, weißrussische Partei

Abkürzung